Мастик се може односити на:

Мастик (Њујорк)
Мастик Бич (Њујорк)